Тучин — багатозначний термін.

Топонім  
 Тучин — село в Гощанському районі Рівненської області України.

Прізвище  
 Олексій Іванович Тучин (1967-1999) — майор спецназу ГРУ, Герой Російської Федерації (2000, посмертно). 
 Руслан Мансурович Тучин (* 1977) — російський следж-хокеїст, нападник.